Ниже приведён полный список серий мультсериала мультсериала «Вспыш и чудо-машинки», премьера которого состоялась 13 октября 2014 года. На данный момент насчитывает всего 7 сезонов.

Сезоны 
<onlyinclude>

Мини-серии
<onlyinclude>

Эпизоды 

Порядок сортируется по производственному коду!

Сезон 1 (2014—2015)

Сезон 2 (2015—2016)

Сезон 3 (2016—2018)

Сезон 4 (2018—2019)

Сезон 5 (2019—2021)

Сезон 6 (2020—2022)

Сезон 7 (2022—TBA)

Мини-серии (2020)

Примечания 

Вспыш и чудо-машинки
Вспыш и чудо-машинки